Нижче наведено список 88 муніципалітетів провінції Ористано. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Орістано

Ористано (провінція)